Vigiensi – abitanti di El Vigía
Vigiensi – abitanti di Vigia